Lorenz (Berlijn), een Duits historisch motorfietsmerk, ook wel bekend onder de naam Rapid
Rapid (Frankrijk), een Frans historisch motorfietsmerk
Rapid (Italië), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Rapid Boekarest, een Roemeense voetbalclub
Rapid Wien, een Oostenrijkse voetbalclub
Rapid JC, een voorloper van de Nederlandse voetbalclub Roda JC
RKSV Rapid, een voormalige Nederlandse amateurclub
CKV Rapid, een Nederlandse korfbalvereniging in Haarlem
Rapiddammen, dammen met een bedenktijd tussen regulier en blitztempo
Rapidschaak, schaken met een bedenktijd tussen regulier en blitztempo
Rapidpartij, een denksportpartij met een bedenktijd tussen regulier en blitztempo
 Škoda Rapid, diverse automodellen van het Tsjechische Škoda